

Francja 
 Trèves – miasto w regionie Langwedocja-Roussillon
 Trèves – miasto w regionie Rodan-Alpy

Niemcy 
Francuska nazwa miejscowości:
 Trewir

Zobacz też 
 Treves